Belpre (Kansas)
 Belpre (Ohio)